Песь
 Песь, витилиго — болезнь, нарушение пигментации.
 Песь — река в Новгородской и Вологодской областях.
 Песь — село в Хвойнинском районе Новгородской области, центр Песского сельского поселения.
 Песь — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области, входит в Песское сельское поселение.